Аројо Чанкаро има више значења:

 Аројо Чанкаро (Сантијаго Чоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Чанкаро (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику